Lord est un titre honorifique en langue anglaise qui signifie « seigneur ». Il est notamment utilisé pour désigner un membre de la Chambre des lords, la chambre haute du Parlement du Royaume-Uni, et par analogie dans d'autres pays tel le « sénateur à vie » en Italie.

On écrit : « un lord mais Lord Byron » ; « la Chambre des lords. Lord et Lady Buckingham. ».

En Écosse

En Écosse, le lord écossais est en fait un « Laird » même si les deux ne sont pas équivalents. Selon l’ancien droit écossais, un propriétaire foncier peut utiliser le titre de « Laird » pour les hommes et le titre de « lady » pour les femmes. Les Lairds écossais font partie de la petite aristocratie et disposaient auparavant de droits féodaux sous la Couronne. Dans le tableau des préséances, le Laird se trouve au-dessus de l'écuyer et juste en dessous du baron. Pour pouvoir utiliser le titre de Laird (ou lord ou lady), les terres doivent prétendre au titre historique de Laird ; il ne peut s’agir de n’importe quel bout de terrain. Il y a seulement un nombre limité de domaines en Écosse pouvant utiliser les titres féodaux.

Aux Îles Tonga
Les membres de la noblesse tongienne portent l'appellation de « lord » devant leur titre, par adoption du modèle britannique.

Étymologie 
Le mot vient du vieil anglais hlāford, dont la première partie est une forme mutée de hlāf, en anglais « loaf » soit en français « pain », donc « (donneur) de la miche de pain ». Cette étymologie renvoie au don de nourriture qui fait partie des devoirs aristocratiques dans les sociétés anciennes européennes. Le seigneur, selon l'image traditionnelle, est le nourricier de ses sujets, le donateur par excellence.

Œuvres 

 Lord, un manga de Buronson et Ryōichi Ikegami.

Personnalités

Patronyme 

 Bernard Lord (né en 1965), homme politique canadien ;
 Bradley Lord (1939-1961), patineur artistique américain ;
 Caroline Augusta Lord (1860–1927), peintre américaine ;
 Catherine Lord (née en 1949), militante féministe américaine ;
 Gabrielle Lord (née en 1946), autrice australienne de romans policiers ;
 Graham Lord (1943–2015), auteur britannique de romans policiers et de biographies ;
 Jack Lord (1920–1998), acteur américain ;
 James Lord (1922–2009), écrivain américain ;
 Jasmin Lord (née en 1989), actrice allemande ;
 Jean-Claude Lord (1943-2022), réalisateur, scénariste, monteur et producteur québécois ;
 Jon Lord (1941–2012), compositeur, pianiste et organiste britannique, l'un des fondateurs du groupe Deep Purple ;
 Josh Lord (2001-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Karen Lord (née en 1968), romancière barbadienne ;
 Marjorie Lord (1918–2015), actrice américaine ;
 Michael Lord (né en 1938), homme politique britannique ;
 Nathan Lord (1792–1870), enseignant et pasteur américain ;
 Paul Lord (né en 1969), joueur de squash anglais ;
 Pierre-Yves Lord (1978-), dit P-Y, animateur de radio québécois ;
 Phil Lord (née en 1977), réalisateur, scénariste, producteur de télévision et acteur américain ;
 Phillips Lord (1902–1975), homme de radio et acteur américain ;
 Robert Lord (1900–1976), scénariste et producteur de cinéma américain ;
 Torsten Lord (1904–1970), skipper suédois.

Pseudonyme 

 .

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais